Thorne puede referirse a las siguientes acepciones:

Personas 
 Juan Bautista Thorne, militar estadounidense-argentino.
 Robert Folger Thorne  (1920-2015), botánico estadounidense.

Geografía 

 Thorne (South Yorkshire), Inglaterra.
 Thorne Bay, Alaska.

Barcos 
 Thorne (1890), torpedera de 1.ª clase de 1890 de la marina de guerra de Argentina.
 ARA Thorne (M-9), rastreador de la clase Bathurst de 1923 de la marina de guerra de Argentina.